

Presentación previa 
Miguel Ángel Reyes-Varela y Max Schnur eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Tomasz Bednarek y David Pel ganaron el título tras derrotar en la final Filippo Baldi y Omar Giacalone.

Cabeza de serie

  Jonathan Eysseric /  Denys Molchanov (Semifinales)
  Sander Gillé /  Joran Vliegen (Primera ronda)

<ol start=3>
  Steven de Waard /  Ben McLachlan ''(Primera ronda)
  Rameez Junaid /  Luca Margaroli ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Milán 2017